Het WTA-seizoen is het jaarlijks scala van tennistoernooien voor vrouwen georganiseerd door de Women's Tennis Association (WTA) plus enkele door de International Tennis Federation (ITF) georganiseerde evenementen: de grandslamtoernooien en de landentoernooien Hopman Cup en Fed Cup.

Op basis van de resultaten wordt een ranglijst bijgehouden. Aan het eind van het seizoen doen de beste acht van dat seizoen mee aan de WTA Tour Championships. Van het tweede echelon (top-twintig) doen de volgende twaalf beste speelsters mee aan de WTA Elite Trophy.

De tegenhanger bij de mannen is het ATP-seizoen met de afsluitende ATP Finals.

Statistieken

Overzicht toernooien

Zie ook 
 ATP-seizoen

WTA